Heymann:
 Andreas Heymann
 Carsten Heymann
 Delphyne Heymann-Burlet

he:הימן